Црна Гора, или Црна гора може бити:

 Црна Гора, држава у Европи

историјски:
 Санџак Црна Гора, турски санџак у првој половини 16. века
 Владичанска Црна Гора, полунезависна држава, која је постојала до 1852. године, када је проглашена књажевином
 Књажевина Црна Гора, књажевина од 1852. до 1910. године, када је проглашена краљевином
 Краљевина Црна Гора, краљевина од 1910. до 1918. године, када је уједињена са Србијом
 Црна Гора (1918—1922), привремена територијална јединица Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
 Краљевина Црна Гора (1941—1944), формални назив за квислиншку творевину под италијанском и немачком окупацијом
 Демократска Црна Гора (1944—1946), колоквијални назив за федералну јединицу Црну Гору у раздобљу између ослобођења у јесен 1944. године и установљења Народне Републике Црне Горе у јануару 1946. године
 Народна Република Црна Гора (1946—1963), једна од шест федералних јединица у саставу ФНР Југославије
 Социјалистичка Република Црна Гора (1963—1991), једна од шест федералних јединица у саставу СФР Југославије
 Република Црна Гора (1991—2006), федерална јединица у саставу СФРЈ (1991—1992), СР Југославије (1992—2003) и Државне заједнице Србије и Црне Горе (2003—2006)

насеља:
 , село у Бугарској
 , село у Бугарској
 Мала Црна Гора, насеље у Црној Гори

области:
 Стара Црна Гора, историјска област у Црној Гори
 Ужичка Црна Гора, област у Србији
 Банатска Црна Гора, област у Румунији
 Црна гора (област у Албанији) (Мализи), област у Албанији
 Црна гора (област), област у Северној Македонији и Србији

планине:
 Црна гора (планина у Босни и Херцеговини), планина у Херцеговини
 , планина у западној Бугарској
 , планина у Егејској Македонији
 Црна гора (планина у Србији), планина у западној Србији
 Црна гора (планина), или Скопска Црна Гора, планина у Северној Македонији и Србији

или:
 Радио Црна Гора, радио у Црној Гори у оквиру Радио-телевизије Црне Горе